Jakob Pelletier (né le  à Québec dans la province de Québec au Canada) est un joueur canadien de hockey sur glace. Il évolue au poste d'ailier gauche.

Biographie

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|-
| 2017-2018 || Wildcats de Moncton || LHJMQ ||60 ||23 ||38 ||61 ||20 ||10 ||2 ||3 ||5 ||6
|-
| 2018-2019 || Wildcats de Moncton || LHJMQ ||65 ||39 ||50 ||89 ||24 ||7 ||2 ||1 ||3 ||2
|-
| 2019-2020 || Wildcats de Moncton || LHJMQ || 57 ||32 ||50 ||82 ||16 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2020-2021 || Foreurs de Val-d'Or || LHJMQ || 28 || 13|| 30|| 43|| 20|| 15|| 5|| 18|| 23|| 6
|-
| 2021-2022|| Heat de Stockton || LAH ||66 ||27 ||35 ||62 ||22 ||13 ||4 ||3 ||7 ||4

Au niveau international 

|-
| 2017 || align="left"|Défi mondial des -17 ans ||6 ||4 ||0 ||4 ||4 ||align="left"| place
|- 
| 2018 || align="left"|Hlinka-Gretzky -18 ans ||4 ||1 ||1 ||2 ||0 ||align="left"| Médaille d'or
|-
| 2019 || align="left"|Championnat du monde -18 ans ||7 ||0 ||2 ||2 ||0 ||align="left"| place
|-
| 2021 || align="left"|Championnat du monde junior ||7 ||3 ||4 ||7 ||2 ||align="left"|  Médaille d'argent

Références 

Naissance en mars 2001
Naissance à Québec
Joueur québécois de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Wildcats de Moncton
Choix de repêchage des Flames de Calgary
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Joueur des Foreurs de Val-d'Or
Joueur du Heat de Stockton
Joueur des Wranglers de Calgary (LAH)